Столбово́й (Архангельская область) может относиться к следующим объектам:

 Мыс Столбовой — бывшая советская всесезонная полярная станция и укреплённый пункт на входе в пролив Маточкин Шар (о. Южный, архипелаг Новая Земля);
 Столбовой — промысловый посёлок у мыса Столбовой (о. Южный, архипелаг Новая Земля), использовавшийся летом;
 Столбовой — мыс в северо-западной части острова Южный (Новая Земля) на границе Баренцева моря и пролива Маточкин Шар;
 Столбовой — мыс, самая западная точка острова Рудольфа (архипелаг Земля Франца-Иосифа).